Ben Helfgott – ex campione di sollevamento pesi britannico di origine polacca, sopravvissuto all'Olocausto
 David Helfgott – pianista australiano
 Felix August Helfgott Genzmer – architetto tedesco
 Harald Helfgott – matematico peruviano